Выборы в Государственную думу Российской Федерации II созыва состоялись 17 декабря 1995 года. Выборы прошли по смешанной системе, половина депутатов избиралась по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. В связи с применением 5 % барьера в парламент по партийным спискам не прошли партии, в сумме набравшие более 49 % голосов избирателей.

Результаты по федеральному округу 
5-процентный барьер преодолели только 4 партии, после распределения мест между ними, 99 мандатов получила КПРФ, 50 — ЛДПР, 45 — «Наш дом — Россия», 31 — «Яблоко».

Результаты выборов по одномандатным округам 
Из 225 депутатов, избранных по одномандатным округам, 148 шли на выборы от избирательных объединений и 77 были выдвинуты избирателями. Больше всего было избрано кандидатов КПРФ — 58 человек. 20 депутатов избраны от АПР, 14 от «Яблока», 10 от «Наш дом — Россия», по 9 от блоков «Власть — народу!» и «Демократический выбор России — Объединённые демократы», 5 от Конгресса русских общин. По 3 депутата избраны от движений "Вперёд, Россия! и «Женщины России», а также Блока Ивана Рыбкина. 2 депутата провёл по одномандатным округам блок «Памфилова — Гуров — Владимир Лысенко». Также по одному депутаты были избраны от ЛДПР, Блока независимых, ПРЕС, Блока Станислава Говорухина, Партии самоуправления трудящихся, блока «89 (89 регионов России)», Партии экономической свободы, блоков «Коммунисты — Трудовая Россия — за Советский Союз», «Моё Отечество», «Общее дело», «Преображение Отечества» и «Профсоюзы и промышленники России — Союз труда».

Результаты по регионам

Статистика выборов в целом 
По официальным данным, предоставленным ЦИК явка на выборах в Государственную думу 2-го созыва составила 64,76 %.

* За 100 % принимается количество избирателей внесённых в списки на выборах 1993 года (106 170 835 человек).

После выборов

Оценки выборов 
На выборых было зарегистрировано 993 иностранных наблюдателей от 61 страны. Из них более 434 — от стран членов ОБСЕ.

Евросоюз 
Посол Евросоюза в Москве Майкл Эмерсон отметил, что члены наблюдательной миссии оценивают выборы как «свободные и честные».

Примечания

Ссылки 
 ЦИК РФ: Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 1995 года
 Результаты выборов в Думу II созыва на сайте «Политика»

Выборы в Государственную думу РФ
 
Декабрь 1995 года
Государственная дума Российской Федерации II созыва
События 17 декабря